Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2000./01. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HNL 2000./01.
 2. HNL 2000./01.
 4. rang HNL-a 2000./01.
 5. rang HNL-a 2000./01.
 6. rang HNL-a 2000./01.
 7. rang HNL-a 2000./01.
 Hrvatski nogometni kup 2000./01.

Izvori 
 RSSSF Hrvatska 2000./01. 
 Glas Podravine i Prigorja, br. 25/2001, str. 20 - 3. HNL Sjever 2000./01.
 Stjepan Balog: HNŠK "Moslavina", Kutina : 85 godina, Kutina, 2004., str. 90-92,  

2000./01. 
 3